Matthew "Matt" White – cestista statunitense (1957-2013)
Matthew White – ciclista e dirigente sportivo australiano (1974)